Спілка підтримки та захисту української культури «Есперо» (з ) — спілка за допомогою есперанто активно  популяризує  українську культуру у світі. Основна задача Спілки – захист української мови від забруднення чужомовними словами. Керівник — Михайло Лінецький.

Надбання 
 Диск «Українські пісні мовою есперанто»
 Книга «Золота книга есперанто», видавництво Богдан
 Підготувала до друку Українсько-есперантський словник

Джерела 
 „Вмирає все в житті,  та не вмирає слово...”  (До Міжнародного дня рідної мови).
 Алея «Есперанто»

Есперанто організації